Jean Collot ist der Name folgender Personen:

* Jean-François-Henri Collot (1716–1802), französischer Militär und Enzyklopädist
 Jean-Marie Collot d’Herbois (1750–1796), französischer Schauspieler, Dichter und Revolutionär